Вестборо има више значења:
 Вестборо (Висконсин)
 Вестборо (Мисури)